IBF:

 Международная боксёрская федерация (International Boxing Federation)
 Международная федерация бенди (International Bandy Federation)
 Международная федерация бадминтона (International Badminton Federation)